Хельмунт Плеснер (нім. Helmuth Plessner, 4 вересня 1892, Вісбаден - 12 червня 1985, Геттінген) - німецький філософ і соціолог.
 Йоханан Плеснер - депутат ізраїльського кнесету.